BGP steht für:

 Bongo (Haut-Ogooué), IATA-Code des gabunischen Flughafens
 Border Gateway Protocol, das Routingprotokoll des Internets
 Brawn GP, ein ehemaliger britischer Formel-1-Rennstall
 Byzantinisches Generals-Problem, ein Problem in der Informationstechnik, siehe Byzantinischer Fehler

bgp steht für:
 Östliches Belutschi (ISO-639-3-Code), Varietät der belutschischen Sprache

BGP